Le nom flamand Korman provient du moyen néerlandais cornman (de corn ou koren: blé ou autre céréale et man:homme) : négociant de céréales.

Déclinaison 

Lorsqu'il se décline sans -n- et/ou avec -eu- au lieu de -oo-, il peut être dérivé de keurmeester: fonctionnaire chargé d'évaluer la teneur en métal noble.
 
Le nom peut se décliner :
avec ou sans le suffixe génitif -s
avec -oo-, -o-, -oe-, -eu-
avec K- ou C- initial
avec la partie -man comme -mann (allemand) ou -menne
avec ou sans le -n de koren (voir plus haut)

Variantes 
Cooreman, Cooremans, Coreman, Coremans, Coorman, Corman
Cormann, Cormanne, Cormant
Korenman, Kornmann, Korman, Kormann
Koreman, Koremans, Kooreman, Kooremans
Koriman
Correman, Corremans, Korremans
Coeremans
Ceurremans, Keuremans
Keuremenne, Keuremennen
Kurman, Kurmann

Toponyme 
Korman, un village de Serbie situé dans la municipalité d'Aleksinac, district de Nišava ;
Korman, un village de Serbie située dans la municipalité de  Pivara (Kragujevac), district de Šumadija ;
Korman, un village de Serbie situé sur le territoire de la Ville de Šabac, district de Mačva.

Voir aussi 
 
 
 
 
 

Patronyme flamand